Томми () — мужское имя, уменьшительное от имени Томас.
 Томми — прозвище солдат Вооружённых сил Великобритании. 
 Томми Ли (наст. имя Томас Ли Басс, род. 1962) — барабанщик американской рок-группы Mötley Crüe.

 В культуре и искусстве
 «Томми» — первый звуковой фильм Якова Протазанова (СССР, 1931).
 «Томми» — альбом рок-группы The Who, для которого впервые использовалось название «рок-опера» (Великобритания, 1969). 
 «Томми» — музыкальный фильм группы The Who по этой рок-опере, режиссёр Кен Расселл (Великобритания, 1975).
 Томми — эпизодический персонаж сериала «Южный парк». 
Томми Версетти —  главный герой игры GTA: Vice City 

 В технике
 Томми-ган — пистолет-пулемёт Томпсона, разработанный американской компанией Auto-Ordnance в 1920 году.
«Томми» — прозвище электровоза типа LNER EM1 № 6000.

 Топоним
 Томми — деревня в Чаде.

См. также